Владислав Белза (1847—1913) — польський культурно-освітній діяч, поет-неоромантик, публіцист, літературознавець.
 Белза Ігор Федорович (1904—1994) — український і російський радянський музикознавець, композитор, історик культури, педагог.